Хано́х () — термин еврейского происхождения.

Имя
 Ханох — еврейское имя, в славянской транскрипции — :
 Енох, сын Иареда, которому приписывают авторство апокрифических книг: 1-й, 2-й и 3-й.
 Енох (сын Каина)
 Ханох — библейский персонаж, сын Рувима ().
 Ханох — библейский персонаж, сын Мадиана, сына Авраамова от Хеттуры ().

Фамилия
 Ханох, Шалом (род. 1946) — израильский рок-певец, композитор и поэт.